Panenské ostrovy (anglicky Virgin Islands) mohou znamenat:

 Panenské ostrovy – souostroví v Karibském moři
 Americké Panenské ostrovy
 Britské Panenské ostrovy
 Nizozemské Panenské ostrovy – nizozemská kolonie v letech 1625–1680
 Španělské Panenské ostrovy – část Portorika